Пётр Павлович Николаев (12 июля 1927 — 29 февраля 2008) — передовик советской строительной отрасли, машинист башенного крана Марийского строительного треста, город Йошкар-Ола Марийской АССР, Герой Социалистического Труда (1965).

Биография 
Родился 12 июля 1927 года в деревне Малый Абаснур Советского района Марийской АССР в русской семье.

В 1941 году начал работать в местном колхозе «Заветы Ильича». Окончил Оршанскую семилетнюю школу. В 1944 году был призван в Красную армию. В 1951 году уволился со службы и поступил работать слесарем в СМУ-11 строительного треста № 116 Йошкар-Олинского завода полупроводниковых приборов. В сентябре 1951 года перевёлся работать каменщиком в СМУ-2 треста «Марийскстрой».

В 1952 году окончил курсы крановщиков в городе Харькове. Продолжил работать в СМУ-11, стал первым машинистом башенного крана в Марийской АССР. С годами приобретал опыт работы на сложной технике. Участвовал в строительстве 1-го и 2-го микрорайонов Йошкар-Олы. Он работал на сооружении производственных корпусов заводов «Контакт», «Электроавтоматика», торгового машиностроения, возводил корпуса политехнического института и здание музыкального драматического театра. Он внёс множество предложений по эффективному использованию строительной техники.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1965 года за достижение высоких показателей в производстве и строительстве объектов Петру Павловичу Николаеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Трудился на стройках, с 1971 года бригадир слесарей по ремонту и обслуживанию башенных кранов. С 1992 года на заслуженном отдыхе.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, был депутатом Йошкар-Олинского городского совета, членом Марийского обкома КПСС.

Проживал в городе Йошкар-Ола. Умер 29 февраля 2008 года.

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (26.11.1965)
 орден Ленина (26.11.1965)
 другие медали
 Почётный гражданин города Йошкар-Олы (17.04.1968)

Примечания

Литература 
 Герасимов В., Речкин П. Высота / В.Герасимов, П. Речкин. — Йошкар-Ола,1968. — 62 с.
 75 лет Строителям Марий Эл: 75 лет Строительной конторы «Маристрой» — Йошкар-Ола,2003. — 88 с.

Ссылки 
 

Строители
Деятели промышленности Марий Эл
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты городских советов РСФСР
Члены Марийского обкома КПСС